Вера Битракова-Грозданова () е видна северномакедонска археоложка и университетска преподавателка.

Биография 
Родена е на 19 юли 1939 година в Охрид, тогава Кралство Югославия, днес в Северна Македония, в големия охридски род Битракови. В 1958 година завършва гимназия в родния си град. В 1963 година завършва специалност археология във Философския факултет на Загребския университет и започва работа като уредничка по антична археология и нумизматика в Народния музей в Охрид. Започва да провежда разкопки в Охрид и околността. В 1972 година се мести като уредничка в Скопския археологически музей, където работи до 1975 година. В 1974 година става магистър по антична археология във Философския факултет в Загреб, а в 1984 година отново в Загреб става доктор по класическа археология. От 1975 до 2004 година работи като редовен професор по история на изкуството на старите народи (класическа археология и антична археология на Балканите) в Института за история на изкуството и археология на Философския факултет на Скопския университет. Специализира в Париж и Атина. Редактира списание „Macedoniae acta archaelogica“ (броеве 9 - 15). В 1999 година получава Хердерова награда от Виенския университет. Избрана е за редовен член на Македонската академия на науките и изкуствата на 27 май 2009 година.

Предмет на научните изследвания на Битракова е урбанизацията на античните селища, връзката между произведенията на изкуството и античните култове, керамичните и накитните занаятчийски центрове, монетосеченето и раннохристиянското изкуство. Води разкопки на Плаошник в Охрид, Октиската базилика, Студенчищката базилика, Делогожди, Баргала, Стоби, Крани, Претор, Курбиново, Голем град.

Води систематични проучвания с прекъсвания от 1979 до 1990 година от страна на Народния музей в Струга на Делогожданската базилика. Открити са 102 гроба. Находките са в Народния музей в Струга.

Неин съпруг е видният византолог и политик от Северна Македония академик Цветан Грозданов.

Библиография 
 „Старохристијански споменици во Охрид и Охридско“, Охрид, 1975. (Старохристиянски паметници в Охрид и Охридско)
 „Споменици од хеленистичкиот период во СР Македонија“, Скопје, 1987. (Паметници от елинистическия период в СР Македония)
 „Религија и уметност во антиката во Македонија“, Скопје, 2000. (Религия и изкуство в античността в Македония)

Родословие

Бележки 

Родени в Охрид
Академици на МАНИ
Северномакедонски археолози
Преподаватели в Скопския университет
Възпитаници на Загребския университет
Битракови